Badis - grupo étnico do Nepal
 Badis badis - gênero e espécie de peixe
 Ilhote de Vélez de la Gomera — na costa norte de Marrocos, em frente do qual existiu a cidade portuária de Badis que foi capital de um reino homónimo
 Badis ben Habus (ca 1002–1073) — terceiro emir da Taifa de Granada  e rei de Málaga 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos